Der CEV-Pokal 2021/22 der Frauen begann mit der ersten Runde am 16.–18. November 2021 und endete mit den Finalspielen im März 2022. Als Gewinner ging Eczacıbaşı Istanbul aus dem Wettbewerb hervor.

Teilnehmer

Modus 
In der ersten Runde trafen die Mannschaften auf Absteiger aus der Champions League. Die Gewinner erreichten das Achtelfinale. Anschließend ging es mit den nächsten Runden im K.-o.-System weiter bis zu den Endspielen. Alle Runden wurden in Hin- und Rückspielen ausgetragen.

Spielplan 

* Aufgrund von Covid19-Beschränkungen konnte das Team aus Santorini nicht zum Rückspiel antreten. Das Spiel wurde mit 3:0 für Oudegem gewertet, die damit ins Achtelfinale einzogen.

** Das Team aus Düdingen zog sich wenige Tage vor Beginn des Achtelfinals aufgrund von gesundheitlichen Bedenken in Folge der Covid19-Pandemie aus dem Wettbewerb zurück. Beide Spiele wurden mit 3:0 für Zagreb gewertet.

*** Aufgrund von Covid19-Fällen im Schweriner Team wurde das Heimspiel der Schwerinerinnen mit 0:3 für Stuttgart gewertet.

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2021 Frauen
Volleyballsaison 2021/22
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften